Osoby o imieniu Izasław w różnych formach, np:
 Izjasław I (1024 – 1078) – wielki książę kijowski
 Izjasław II Pantelejmon (1096 – 1154) – wielki książę kijowski
 Iziasław III Dawidowicz (? - 1162) – wielki książę kijowski
 Iziasław Włodzimierzowicz (ok. 980 – 1001) – kniaź połocki
 Izjasław (1949-) – biskup Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Ukrainy

Miasto na Ukrainie
 Izjasław